Les Demi-vierges est un roman de Marcel Prévost paru en 1894. Une pièce de théâtre et deux films en sont adaptés :
 Les Demi-vierges, pièce de théâtre créée en 1895 ;
 Les Demi-vierges, film d’Armand Du Plessy sorti en 1924 ;
 Les Demi-vierges, film de Pierre Caron sorti en 1936.